Sukadana steht für:

 eine Stadt auf Kalimantan, siehe Sukadana (Westkalimantan)
 eine Stadt auf Sumatra, siehe Sukadana (Lampung)